Bajonettlilja kan syfta på: 

 Bajonettlilja – en växt i bajonettliljesläktet, se svärmors tunga
 Bajonettlilja – en växt i bajonettliljesläktet, se fiberbajonettlilja

Ba Växtindex